Quigley ist der Familienname folgender Personen:
 Allie Quigley (* 1986), US-amerikanisch-ungarische Basketballspielerin
 Carroll Quigley (1910–1977), US-amerikanischer Historiker und Zivilisationstheoretiker
 Charles Quigley (1906–1964), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Damien Quigley (* 1987), englischer Fußballspieler
 Eric Quigley (* 1989), US-amerikanischer Tennisspieler
 Godfrey Quigley (1923–1994), irischer Schauspieler und Theaterregisseur

 Jason Quigley (* 1991), irischer Boxer
 Joan Quigley († 2014), US-amerikanische Astrologin

 Joy Quigley (* 1948), neuseeländische Politikerin
 Linnea Quigley (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Margaret Denise Quigley (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell, siehe Maggie Q

 Michael Quigley (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Ryan Quigley (* 1977), britischer Jazzmusiker
 Scott Quigley (* 1992), englischer Fußballspieler

Quigley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Quigley (Idaho)
 Quigley (Louisiana)
 Quigley (Montana)
 Quigley Park (New York)

Quigley ist der Name oder der Namensbestandteil folgender Filme:
 Quigley down under, deutscher Titel Quigley der Australier, australischer Spielfilm von Simon Wincer aus dem Jahr 1990
 Quigley, deutscher Titel Nur Hunde kommen in den Himmel, US-amerikanischer Spielfilm von William Byron Hillman aus dem Jahr 2003